Ligusticum pinnovelum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Friedrich Wilhelm Koch och Peter Carl Bouché. Ligusticum pinnovelum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
pinnovelum